Пари́жский конгре́сс — многосторонние международные переговоры с целью завершения Крымской войны, увенчавшиеся подписанием Парижского трактата; открылся  года в столице Франции. В нём участвовали полномочные представители России, Франции, Англии, Австрии, Сардинии, Османской империи, а также Пруссии.

Председательствовал на заседаниях французский министр иностранных дел, сын Наполеона Бонапарта граф А. Валевский. Россия была представлена первым уполномоченным графом А. Ф. Орловым и вторым — Ф. И. Брунновым, долго служившим русским послом в Лондоне. Англия была представлена лордом Кларендоном (George Villiers, 4th Earl of Clarendon) и Каули (Henry Wellesley, 1st Earl Cowley). Австрия — Буолем, Сардинское королевство — Кавуром.

Решение российского императора Александра II пойти на мирные переговоры было принято на совещании в Зимнем дворце   года, на котором во второй раз обсуждался ультиматум, предъявленный России австрийским императором Францем Иосифом (против принятия австрийского ультиматума выступил только граф Д.Н. Блудов); к тому времени Наполеон III, за спиной союзной ему Англии, уже вёл тайные переговоры с Санкт-Петербургом о возможности заключения мира, к которому он сам склонялся, не видя для себя интереса в продолжении войны. Наиболее непримиримую позицию в отношении России в Париже заняли Англия и Австрия; их линия впоследствии смягчилась под влиянием Наполеона III. Англия, первоначально вообще не желавшая столь скорого мира, теперь откровенно стремилась к ослаблению России в бассейне Чёрного моря, к подрыву её позиций на Кавказе, настаивала на демилитаризации Аландских островов. При поддержке австрийцев англичане требовали даже полного срытия русских укреплений по черноморскому побережью, однако, благодаря поддержке Наполеона III, Орлов в этом вопросе победил. Австрия требовала отторжения от России всей Бессарабии и рассчитывала на присоединение к своим владениям Дунайских княжеств. Бывшие союзники, однако, никак не поддержали Дунайские княжества, и австрийцы ушли с конгресса, не получив никакой уплаты за свой ультиматум от 2 декабря 1855 года.

Турция на конгрессе была вынуждена соглашаться с союзниками даже тогда, когда их мнение явно расходилось с её интересами. Особо (но без каких-либо серьёзных последствий) на конгрессе рассматривался вопрос о необходимости будущего политического объединения Дунайских княжеств.В итоге  года был подписан мирный договор, который до 1871 года определял политическое устройство в Европе.

Конгресс был закрыт  года.

См. также 
 Парижский мир / Парижский мирный договор (1856)
 Варшавское соглашение

Литература 
  Петров А.Н. Русские дипломаты на Парижском конгрессе 1856 года // Исторический вестник, 1891. – Т. 43. - № 1. – С. 98-119 ,  № 2. – С. 386-413 ,  № 3. – С. 672-705. 
  Петров А.Н. Русские дипломаты на венских конференциях 1855 года // Исторический вестник, 1890. – Т. 40. - № 4. – С. 22-50 ,  № 5. – С. 265-289. ,  № 6. – С. 514-534. 
 Тарле Е. В. Крымская война

Крымская война
1856
25
История Парижа
Международные конференции